Együttes
 Gold, francia együttes
Dalok
 Gold (válogatások), a Universal Music dupla-CDs válogatás sorozata
 Gold, 1978-as Amanda Lear-dal
 Gold, 1983-as Spandau Ballet-dal
 Gold, 1995-ös Prince-dal
 Gold, 2002-es Beverley Knight-dal
 Gold, 2010-es Uverworld-dal
 Gold, 2014-es Chet Faker-dal
 Gold, 2015-ös Imagine Dragons-dal

Albumok
 Gold, ABBA válogatás, 1992
 Gold, The Allman Brothers Band válogatás, 2005
 Gold, The Beautiful South válogatás, 2006
 Gold, Bethany Curve album, 1998
 Gold, Billie Holiday válogatás, 2005
 Gold, Bob Marley & The Wailers válogatás, 2005 
 Gold, Cameo válogatás, 2005
 Gold: 35th Anniversary Edition, The Carpenters válogatás, 2004
 Gold, Cat Stevens válogatás, 2005
 Gold, Cher válogatás, 2005
 Gold, Chuck Berry válogatás, 2005
 Gold, Donna Summer válogatás, 2005
 Gold, Eric B. & Rakim válogatás, 2005
 Gold, The Fucking Am album, 2004
 Gold, Gap Band válogatás, 2006
 Gold, Jefferson Starship válogatás, 1979
 Gold, Joe Cocker válogatás, 2006
 Gold, John Stewart válogatás, 2000
 Gold, In Extremo album, 1997
 Gold, KISS válogatás, 2005
 Gold, Lynyrd Skynyrd válogatás, 2006 (a The Essential Lynyrd Skynyrd újrakiadása)
 Gold, Luv’ album válogatás, 1993
 Gold, Michael Jackson válogatás, 2008
 Gold, MusicStars album, 2005
 Gold, Ohio Players album, 1976
 Gold, Olivia Newton-John válogatás, 2005
 Gold, Poco album, 2006
 Gold, Rush válogatás, 2006 
 Gold, Ryan Adams album, 2001
 Gold, Scorpions válogatás, 2005
 Gold, September válogatás, 2008
 Gold, Sonicflood válogatás, 2004
 Gold, Soraya válogatás, 2006
 Gold, Starflyer 59 album, 1995
 Gold, Steely Dan válogatás, 1982
 Gold, Stephanie Mills válogatás, 2006
 Gold, Steppenwolf válogatás, 2005
 Gold, The Stranglers válogatás, 2003
 Gold, Styx válogatás, 2006 (a Come Sail Away - The Styx Anthology újrakiadása)
 Gold, Sublime válogatás, 2005
 Gold, Tears For Fears válogatás, 2006
 Gold, The Beautiful South válogatás, 2006
 Gold, Velvet Underground válogatás, 2005

Egyéb
 Gold, angol tv-csatorna